Fundació Vila Casas, fundació privada per a la promoció de l'art català
 Capacitat vital forçada (del seu nom en anglès Forced Vital Capacity), indicador de la capacitat pulmonar, en espirometria
 FVC també és el codi UCI del Fortuneo-Vital Concept, equip ciclista professional de França